Fenain, commune française du département du Nord.
 Charles Fenain (1912-1997) homme politique français, ancien maire de Douai.